Decroix ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Decroix, französischer Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Éric Decroix (* 1969), französischer Fußballer
 Émile Decroix (1904–1967), belgischer Radrennfahrer
 Maurice Decroix (1878–1936), französischer Maler

Siehe auch:
 De Croix
 Delcroix
 Delacroix